ETAPA é um colégio particular com sede em São Paulo. Em 2015, o colégio obteve o segundo lugar no ranking de média de notas do ENEM, sendo superado apenas pelo Colégio Objetivo. Atualmente, o colégio contém três unidades: duas na cidade de São Paulo e outra na cidade de Valinhos.

Instituições de ensino de São Paulo